El nombre Jorge Guerra puede referirse a:

 Jorge Guerra Baeza, actor y director chileno.
 Jorge Guerra Wiesse, actor peruano.
 Jorge Guerra Cepeda, ciclista chileno.
 Jorge Manuel Guerra Tadeu, ministro evangélico portugués.